Rush Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Rush Township (Illinois)
 Rush Township (Michigan)
 Rush Township (Missouri)
 Rush Township (Champaign County, Ohio)
 Rush Township (Scioto County, Ohio)
 Rush Township (Tuscarawas County, Ohio)
 Rush Township (Centre County, Pennsylvania)
 Rush Township (Dauphin County, Pennsylvania)
 Rush Township (Northumberland County, Pennsylvania)
 Rush Township (Schuylkill County, Pennsylvania)
 Rush Township (Susquehanna County, Pennsylvania)